„Люк и Майкъл“ е оригинален сериал на The Comedy Channel. Продукцията започва от юли 2013. Петър Илчев играе ролята на еднояйчните близнаци Люк/Майкъл Роселин. Първото промо е пуснато на 28 септември за предмремиерата на 19 октомври.

Плот 
Люк Роселин се връща от Лондон в София за да види семейството си и най-вече за да се срещне с брат си близнак Майкъл Роселин. Като малки те са живеели в САЩ, но след като Люк печели музикален конкурс се преместват в София (България) за да са близко до Люк. Част от тях имат български произход и решават да се преместят в американски квартал в София. Люк остава в Лондон поради победата му в музикалния конкурс и там го канят да води шоуто „Пей с Мен“. Петият сезон е последен и Люк решава да се върне при семейството си.

Герои

Главни 
 Петър Илчев играе ролята на Люк/Майкъл Роселин

 Симеон Манев играе ролята на Питър Роселин

Епизоди

Списък с епизоди 

Български сериали